Колібабчук Дмитро Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колібабчук Михайло Олексійович (* 1977) — український громадський діяч; президент Українсько-словацького центру партнерства.

Також 
 Калібабчук Валентина Олександрівна (* 1939) — український хімік, педагог, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.